Miloslav Růžek je jméno a příjmení, které má více nositelů:
 Miloslav Růžek (diplomat) (1923–2007) – československý diplomat a velvyslanec
 Miloslav Růžek (hudebník) (* 1937) – český hudebník, spoluzakladatel skupiny Olympic